Эспланада может означать:

 Эспланада — широкое открытое пространство перед крепостью.
 Эспланада Монбенон
 Эспланада (Ижевск)
 Эспланада (Пермь)
 Эспланада — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Эспланада — район города Даугавпилс, Латвия.
 «Эспланада» — парк в центре Риги.
 Эспланада — другое название парка имени Ленина в Выборге.
 Парк Эспланады — парк в Хельсинки.
 «Эспланада» — театр в Сингапуре.
 «Эспланада» — отель в Берлине.